«Форте» — российский футбольный клуб из Таганрога, выступающий в группе 1 Второй лиги. Основан в 2020 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Форте Арена» («Торпедо») в Таганроге.

История 
Предложения о воссоздании профессионального футбольного клуба в Таганроге появились в 2018 году, в период реконструкции местного стадиона «Торпедо», прошедшей в рамках подготовки к чемпионату мира. Интерес к созданию клуба проявила компания Forte Home GmbH. Президентом клуба стал руководитель компании Александр Денисов. Главным тренером был назначен уроженец Таганрога Алексей Герасименко, ранее работавший в структурах киевского «Динамо», «Краснодара» и «Кубани».

16 июня 2020 года клуб прошел процедуру лицензирования для участия в официальных турнирах под эгидой РФС. Руководством команды была поставлена цель выйти в ФНЛ по итогам первого же сезона в ПФЛ. Однако в результате клуб занял лишь 9-е место из 17, при 13 победах, 8 ничьих и 11 поражениях.

Результаты

Стадион 
Домашней ареной команды является арендованный с 2020 года городской стадион «Торпедо», именуемый клубом и в источниках «Форте Ареной». Располагается в Таганроге по адресу ул. Спортивная, 2А. Вместимость стадиона составляет 3400 зрителей. В 2020 году на арене прошла полномасштабная реконструкция.

Тренерский штаб 
  Павел Могилевский — главный тренер.
  Андрей Бочков — старший тренер.
  Александр Кайванов — тренер.
  Евгений Клеменко — тренер по физической подготовке.
  Станислав Меланченко — тренер вратарей.

Главные тренеры 
  Алексей Герасименко (2020)
  Александр Семенюков (2020; )
  Андрей Гордеев (2020—2022)
  Александр Семенюков (2022; )
  Константин Дзуцев (2022)
  Александр Кайванов (2022; )
  Павел Могилевский (2022 — )

Рекордсмены клуба 
Рекордсмены клуба по количеству матчей

  Илья Юрченко  (2020—2022) 76 матчей.
  Ратмир Машезов (2021—) 54 матча.
  Николай Москаленко  (2020—) 54 матча.
  Илья Захаров (2020—2022) 49 матчей.

Лучшие бомбардиры в истории клуба

  Рашид Магомедов (2021—н.в.) 19 голов.

  Илья Юрченко  (2020—2022) 18 голов.

  Илья Захаров (2020—2022) 14 голов.

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Таганрога
Появились в 2020 году в России